Ngoni peut désigner :

 n'goni, un instrument à cordes pincées d'Afrique de l'Ouest.
 Ngoni, un peuple d'Afrique australe.
 le ngoni, une langue bantoue